Rondellplatz steht für
Rondellplatz (Karlsruhe)
Rondellplatz (Putbus) siehe: Circus (Putbus)